ATA ou Ata peut signifier :

Informatique et télécommunications 
 Advanced Technology Attachment (ou AT attachment), en informatique, un bus informatique principalement conçu pour le transfert de données entre un ordinateur et un disque dur ;
 Ultra-ATA, protocole régissant les transferts de données ;
 Serial ATA (ou S-ATA ou SATA), bus informatique ;
 Allen Telescope Array, radiotélescope américain ;
 Analog telephone adapter (en français, adaptateur pour téléphone analogique) ;
 , une unité de pression allemande ;
 Agence télégraphique albanaise, agence de presse gouvernementale albanaise ;

Aéronautique et marine 
 Air Transport Association, association de compagnies aériennes et d'industriels de l'aéronautique, principalement américains, renommée en Airlines for America ;
 Air Transport Auxiliary, organisation militaire britannique de la Seconde Guerre mondiale ;
  ;
 ATA Airlines, ancienne compagnie aérienne américaine à bas coûts ;
 
 Auxiliary Ocean Tug, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l' ;
 ATA Aerocondor Transportes Aéreos Lda , ancienne compagnie aérienne portugaise ;
 Système ATA, standard de dénomination des systèmes de véhicules aériens ;

Chauffage et Ventilation 

 ATA : Armoire de Traitement d'Air

Médecine 
  ATA : Aleucie toxique alimentaire

Sport 
 ATA, club de football basé à Tasiilaq au Groenland, ayant participé au championnat du Groenland de football 2006 ;

Patronyme et prénom 

 Michael Lameck, aussi connu sous le surnom d'Ata (1949-), joueur de football allemand ;
 ATA, acteur américain ayant participé à l'épisode 6 de la saison 5 de « The Shield » et dans la série Nash Bridges ;
 Ata (en ), prénom féminin arabe qui signifie « don » ;
 Ata, prénom masculin turc ;
 , nom de famille turc.

Toponyme 

 Antarctique, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 Áta, un village en Hongrie.
 ʻAta, une île volcanique à l'extrême sud des Tonga, inhabitée ;
 ʻAtā une autre petite île des Tonga ;
 Ata, un volcan dans la région chilienne d'Atacama ;

Autres 
 allocation temporaire d'attente, un minimum social français pour les ressortissants étrangers, les expatriés et les anciens détenus ;
 Ata, un squelette humain de 15 centimètres découvert en 2003 dans le désert chilien de l’Atacama ;
 carnet ATA, un document douanier international ;
  ;
 accroissement temporaire d'activité, un des cas de recours pour le contrat de travail à durée déterminée en France.